Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Devin Bowen 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Daniel Orsanic /  David Roditi (quarti di finale)
 Julián Alonso /  Nicolás Lapentti (primo turno)

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (campioni)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 1998
ATP Tour 1998